

Pessoas
Chuck Norris

Localidades

Norris (Carolina do Sul)
Norris (Illinois)
Norris (Tennessee)
Ou ainda:
Port Norris

Outros
13404 Norris
Prêmio Norris

Desambiguação